Milucken ist ein deutscher Ortsname:
 Milucken, Ort im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Miłuki (Pasym), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Milucken, bis 1938 Mylucken, Ort im Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Miluki, Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Mylucken, Millucken